Robert Dundas ist der Name folgender Personen:

* Robert Dundas (Jurist) († 1726), schottischer Jurist und Politiker
 Robert Dundas of Arniston, der Ältere (1685–1753), schottischer Jurist
 Robert Dundas of Arniston, der Jüngere (1713–1787), schottischer Jurist
 Robert Dundas, 2. Viscount Melville (1771–1851), britischer Staatsmann und Admiral
 Robert Dundas, 9. Viscount Melville (1937–2011), britischer Soldat und Politiker (Conservative Party)